Gypsy Queen oder Gipsy Queen steht für:

 Gipsy Queen (2019), deutsch-österreichischer Spielfilm von Hüseyin Tabak 
 The Gypsy Queen (1913), US-amerikanischer Kurzfilm von Mack Sennett (1913)
 The Gypsy Queen (2010), kanadischer Spielfilm von Tavish Gudgeon, Reid Linklater und Dez May

Siehe auch:
 de Havilland Gipsy Queen, Flugmotor der De Havilland Aircraft Company